

Patronyme 

 Alice Kelley (1932-2012), actrice américaine ;
 Ann E. Kelley (1954-2007), neuroscientifique américaine  ;
 Barry Kelley (1908-1991), acteur américain ;
 Charles Kelley (1981-), auteur-compositeur-interprète américain, membre du groupe Lady Antebellum ;
 David Edward Kelley (né en 1956), producteur et scénariste américain ;
 DeForest Kelley (1920-1999), acteur américain ;
 Douglas Kelley (1912-1958), officier du service de renseignement de l'armée américaine qui servit comme chef psychiatre à la prison de Nuremberg lors des Procès de Nuremberg ;
 Edward Kelley (1555-1597), alchimiste anglais ;
 Geoffrey Kelley (né en 1955), homme politique québécois ;
 Gregory Kelley (1944-1961), patineur artistique américain ;
 Gregory Kelley (né en 1985), homme politique québécois ;
 Harold Kelley (1921-2003), psychologue américain ;
 Heather Kelley, conceptrice de jeux vidéos américaine ;
 Jack Kelley, journaliste américain ;
 Jack Kelley, entraîneur et dirigeant américain de hockey sur glace ;
  ;
 Josh Kelley (1980-), auteur, compositeur et chanteur américain ;
 Kevin Kelley (né en 1967), boxeur américain ;
 Mike Kelley (né en 1954), artiste américain ;
 Mike Kelley, créateur de la série Swingtown ;
 Shae Kelley (née en 1991), joueuse américaine de basket-ball ;
 Sheila Kelley (née en 1964), actrice et productrice américaine ;
 Tim Kelley (né en 1986), skieur alpin américain ;
 William Melvin Kelley (1937-2017), écrivain américain ;
 William D. Kelley (1814-1890), homme politique américain.

Toponyme 

 Kelley, une ville, du comté de Story  en Iowa, aux États-Unis.

Bâtiment 
 La Edward Kelley School, une école américaine située à Sacramento, en Californie.